Bed & Breakfast steht für:

 Bed and Breakfast (B&B), eine Unterkunft bei Privatleuten
 Bed & Breakfast, deutsche Boygroup
 Originaltitel von Agenten leben einsam, US-amerikanischer Spielfilm (1992)
 Bed & Breakfast – Die Miete zahlt der Tod (OT: Intimate Relations), kanadisch-britischer Spielfilm (1996) 

 Siehe auch: 
 B%26B Begriffsklärung